Paddy and the Rats és un grup de música hongarès fundat l'any 2008 per Paddy (veu), Vince (baix) i Joey (guitarra elèctrica).  Més endavant, es van afegir al grup Seamus (bateria), Sonny (acordió) i Sam (violí, banjo i gaita). La banda combina elements del folk i el punk-rock, o tal com ells anomenen Pub'n'roll. L'any 2010 treuen el seu primer disc titulat Rats on board que va aconseguir un gran èxit a Hongria. El seu segon disc, anomenat Hymns for Bastards va ser publicat l'any 2011. L'any 2012, Sonny (bateria) deixa el grup i és substituït per Bernie Bellamy. El 12 de desembre d'aquell mateix any publiquen el seu tercer treball anomenat Tales from the docks.

Discografia 

 Rats on board (2010)
 The six rat rovers
 Song of a leprechaun
 Pub' n Roll 
 Freedom
 We will fight
 Fuck you I'm drunk
 Poor Ol' Jimmy Biscuit
 Hurry Home
 Sailor Sally
 Bang!
 Ugly drunken woman
 Clock strikes midnight
 William
 Drunken sailor
 Bully in the alley

 Hymns for bastards (2011)
 Brotherhood
 Working all the week
 Droppings on the floor
 Irish washerwoman
 The three little thieves
 Never walk alone
 Farewell to Jenny
 Smuggler's booze
 Off the waggon
 Pilgrim on the road
 Pack of rats
 Immigrant's sons
 Wicked suicide
 Place for hell
 The pubmarine
 Paddy's ballad

 Tales from the docks (2012)
 Bastards back home
 The edge of life
 The captain's dead
 Clown
 Wasted time
 Drunken tuesday
 Ghost from the barrow
 Celebrate
 I always see you
 Red river prince
 Let's go, Johnny!
 Scums of the seven seas
 Here we go
 We are one
 Old wive's tale

 Lonely Heart's Boulevard (2015)
 Keep the devil down in the hole
 Lonely heart's boulevard
 My Sharona
 Rogue
 That's my nature
 Sleeping with the winter
 Drunker than you
 Captain of my soul
 Blue eyes
 Rock this city
 Time is in my hands
 Without you (I don't wanna dance)
 Junkyard girl
 What we are

 Riot City Outlaws (2017)
Aerolites
Riot city outlaws
Black sails
The way we gonna go
Sail away
Blow
Cast away
One last ale
Where red paints the ocean
Another life
Bound by blood
Raging bull
Summer girls
I won't drink again
Children of the night

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina de Facebook

Folk
Grups de música europeus
Música d'Hongria
Grups de música punk